Wieghardt ist der Familienname folgender Personen:

Johann Peter Wieghardt (* 1966), deutscher Maler und Bildhauer

Paul Wieghardt (1897–1969), deutscher Maler

Siehe auch:
 Wiegard